PQ:
 PQ — арктические конвои, направляемые из Исландии в советские порты во время Второй мировой войны. Обратные конвои носили индекс QP.
 
 PQ — почтовый код канадской провинции Квебек ( или ), до замены на QC.